Alvar steht für:
 Alvar (Türkei), ein Dorf in Malatya, Türkei
 Alvar (Armenien), ein Dorf in Armenien
 Alvar (Hinduismus), eine Gruppe hinduistischer Hymnendichter
 Alvar (Landform), baumloses, für Landwirtschaft ungeeignetes Land
 Alvar (Vorname), männlicher Vorname

Alvar ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Alvar (1923–2001), spanischer Romanist, Hispanist und Dialektologe

Siehe auch:
 Alwar (Begriffsklärung)